Mørck ist der Familienname folgender Personen:

 Lasse Mørck (* 1989), dänischer Jazzmusiker
 Mia Helene Mørck (* 1999), dänische Leichtathletin
 Niels-Peter Mørck (* 1990), dänischer Fußballspieler